Вільхівська сільська рада — орган місцевого самоврядування в різних регіонах України:

 Вільхівська сільська рада — Волинська область, Горохівський район
 Вільхівська сільська рада — Закарпатська область, Іршавський район, офіційний сайт: http://vilchivkasilrada.wix.com/vilchivkarada 
 Вільхівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Вільхівська сільська рада — Кіровоградська область, Ульяновський район
 Вільхівська сільська рада — Луганська область, Станично-Луганський район
 Вільхівська сільська рада — Харківська область, Харківський район
 Вільхівська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район